|-
|  ||  || 30 марта 1982 || Сокорро || L. G. Taff
|-
| (5502) Brashear || 1984 EC || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 13 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5504) Lanzerotti ||  || 22 марта 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5505) Rundetarn ||  || 6 ноября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5506) Артиглио (Artiglio) ||  || 24 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5507) Ниидзима (Niijima) || 1987 UJ || 21 октября 1987 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (5508) Гомёу (Gomyou) || 1988 EB || 9 марта 1988 || Симидзу || В. Какэи, М. Кидзава, Т. Урата
|-
| (5509) Ренштайг (Rennsteig) ||  || 8 сентября 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5511) Клоант (Cloanthus) ||  || 8 октября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 10 ноября 1988 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (5513) Юкио (Yukio) || 1988 WB || 27 ноября 1988 || Симидзу || В. Какэи, М. Кидзава, Т. Урата
|-
| (5514) Карелрашка (Karelraška) ||  || 29 января 1989 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5515) Naderi ||  || 5 марта 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5516) Джеуильямсон (Jawilliamson) || 1989 JK || 2 мая 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5517) Johnerogers || 1989 LJ || 4 июня 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5518) Мариоботта (Mariobotta) || 1989 YF || 30 декабря 1989 || Chions || J. M. Baur
|-
| (5519) Lellouch ||  || 23 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5520) Натори (Natori) || 1990 RB || 12 сентября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (5521) Morpurgo ||  || 15 августа 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5522) De Rop ||  || 3 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5523) Luminet ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5524) Lecacheux ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 15 октября 1991 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (5526) Кэндзо (Kenzo) ||  || 18 октября 1991 || Симидзу || Т. Урата
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5528) 1992 AJ || 1992 AJ || 2 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5529) Перри (Perry) || 2557 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5530) Эйсинга (Eisinga) || 2835 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5531) Carolientje || 1051 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5532) Ichinohe || 1932 CY || 14 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5533) Багров (Bagrov) || 1935 SC || 21 сентября 1935 || Крым (Симеиз) ||  Шайн П. Ф.
|-
| (5534) 1941 UN || 1941 UN || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (5535) Аннафранк (Annefrank) || 1942 EM || 23 марта 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5536) Хонеикатт (Honeycutt) || 1955 QN || 23 августа 1955 || Бруклин || IAP
|-
| (5537) Санья (Sanya) ||  || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
| (5538) Luichewoo ||  || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
| (5539) Limporyen ||  || 16 октября 1965 || Нанкин || -
|-
| (5540) Смирнова (Smirnova) ||  || 30 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5541) Сэймэй (Seimei) ||  || 22 октября 1976 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (5542) Moffatt ||  || 6 августа 1978 || Перт || -
|-
| (5543) Шараф (Sharaf) ||  || 3 октября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5544) Казаков (Kazakov) ||  || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5545) Макаров (Makarov) ||  || 1 ноября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5546) Салават (Salavat) || 1979 YS || 18 декабря 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5547) Акадия (Acadiau) ||  || 11 июня 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5548) Тгосгарриот (Thosharriot) || 1980 TH || 3 октября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5549) Bobstefanik ||  || 1 апреля 1981 || Гарвард || -
|-
|  ||  || 30 октября 1981 || Сокорро || L. G. Taff
|-
| (5551) Glikson || 1982 BJ || 24 января 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5552) Студницка (Studnicka) ||  || 16 сентября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5553) Chodas ||  || 6 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5554) Keesey ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5555) Wimberly ||  || 5 ноября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5556) 1988 AL || 1988 AL || 15 января 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5557) Chimikeppuko ||  || 7 февраля 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5558) Джоннепер (Johnnapier) ||  || 24 ноября 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5559) Beategordon || 1990 MV || 27 июня 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5560) Amytis || 1990 MX || 27 июня 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5561) Iguchi || 1991 QD || 17 августа 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (5562) 1991 VS || 1991 VS || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 9 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 9 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5565) Ukyounodaibu ||  || 10 ноября 1991 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
|  ||  || 11 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5567) Durisen ||  || 21 марта 1953 || Бруклин || IAP
|-
| (5568) Mufson ||  || 14 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
| (5569) Colby || 1974 FO || 22 марта 1974 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (5570) Кирсан (Kirsan) ||  || 4 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5571) Lesliegreen || 1978 LG || 1 июня 1978 || Ла-Силья || K. W. Kamper
|-
| (5572) Блискунов (Bliskunov) ||  || 16 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5573) Hilarydownes || 1981 QX || 24 августа 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5574) Seagrave || 1984 FS || 20 марта 1984 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5575) Ryanpark ||  || 4 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5576) Albanese ||  || 16 октября 1986 || CERGA || -
|-
| (5577) Пристли (Priestley) ||  || 21 ноября 1986 || Сайдинг-Спринг || J. D. Waldron
|-
| (5578) Такакура (Takakura) || 1987 BC || 28 января 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (5579) Uhlherr || 1988 JL || 11 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5580) Sharidake ||  || 10 сентября 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5581) Мицуко (Mitsuko) ||  || 10 февраля 1989 || Tokushima || М. Ивамото, Т. Фурута
|-
|  ||  || 13 февраля 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5583) Браунерова (Braunerova) ||  || 5 марта 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5584) Изенберг (Izenberg) || 1989 KK || 31 мая 1989 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5585) Паркс (Parks) || 1990 MJ || 28 июня 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 9 сентября 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5587) 1990 SB || 1990 SB || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт, J. A. Brown
|-
| (5588) Jennabelle ||  || 23 сентября 1990 || Паломар || Б. Роман
|-
| (5589) De Meis ||  || 23 сентября 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5590) 1990 VA || 1990 VA || 9 ноября 1990 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (5591) Коё (Koyo) ||  || 10 ноября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (5592) Осима (Oshima) ||  || 14 ноября 1990 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (5593) Jonsujatha ||  || 9 мая 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5594) Jimmiller ||  || 12 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5595) Roth || 1991 PJ || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5596) Морбиделли (Morbidelli) ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5597) Warren ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5598) Carlmurray ||  || 8 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 29 сентября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5600) 1991 UY || 1991 UY || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|}